Spojení písmen B a S může mít různé významy:

BS 
 bývalá SPZ okresu Brno-město
 SPZ okresu Banská Štiavnica
 BS – kód ISO 3166-2 pro Bahamy
 CH-BS – kód ISO 3166-2 pro kanton Basilej-město
 Bachelor of Science – anglosaský akademický titul bakalářského stupně

bs 
 bosenština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.bs 
 .bs – internetová doména nejvyššího řádu pro Bahamy

podobné 

 B/s – bajt za sekundu, jednotka přenosové rychlosti
 b/s – bit za sekundu, jednotka přenosové rychlosti